Mrtvica je lahko:
 mrtvi rokav ali rečna struga s stoječo vodo
 Mrtvica, Bosna in Hercegovina
 Mrtvica, Vladičin Han, Srbija
 Mrtvica (književnost) v književnosti: duševna otopelost, nedejavnost, mrtvilo
 Mrtvica (prst) je spodnja plast zemlje brez humusa in živih organizmov

Sklici